Озарк може да се отнася за:
 Озарк, плато в Съединените щати
 Градове в Съединените щати
 Озарк (Арканзас)
 Озарк (Мисури)
 Озарк (окръг), окръг в щата Мисури, Съединените щати
 Озарк (сериал), телевизионен сериал от 2017 година